Алекса́ндр Пуцко:
 Пуцко, Александр Александрович (род. 1993) — российский футболист.
 Пуцко, Александр Владимирович (род. 1981) — украинский лыжник.